Lamb ("agnello" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 16089 Lamb – asteroide del sistema solare
 Cratere Lamb – cratere lunare

Cinema 
 Lamb – film del 1986 diretto da Colin Gregg
 Lamb – film del 2015 diretto da Yared Zeleke
 Lamb – film del 2021 diretto da Valdimar Jóhannsson

Fisica 
 Spostamento di Lamb – effetto della meccanica quantistica

Geografia 
 Contea di Lamb (Lamb County) – contea del Texas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Lamb – gruppo musicale elettronico britannico
 Lamb – album dei Lamb del 1996
 The Lamb – traccia dell'album Legend - Part I dei Saviour Machine del 1997
 The lamb – traccia dell'album 666 degli Aphrodite's Child del 1972

Persone
 Anthony Lamb – botanico britannico
 Anthony Lamb – cestista statunitense
 Ben Lamb – attore britannico
 Ben Lamb – giocatore di poker statunitense
 Brian Lamb – giornalista e imprenditore statunitense
 Caroline Lamb – nobildonna e scrittrice britannica
 CeeDee Lamb – giocatore di football americano statunitense 
 Charles Lamb – scrittore, poeta e drammaturgo britannico
 Conor Lamb – politico statunitense
 Dominique Lamb – ex pallavolista statunitense
 Doron Lamb – cestista statunitense
 Emily Lamb – nobildonna britannica
 Henry Lamb – pittore britannico di origine australiana
 Horace Lamb – matematico e fisico britannico
 Jake Lamb – giocatore di baseball statunitense 
 Jeremy Lamb – cestista statunitense
 Joseph Lamb – compositore statunitense
 Marcus Lamb – predicatore, imprenditore e religioso statunitense
 Mary Lamb – scrittrice inglese, sorella di Charles
 Monica Lamb – ex cestista statunitense
 Robert E. Lamb – diplomatico statunitense
 Ryan Lamb – rugbista a 15 inglese
 Sarah Lamb – ballerina statunitense
 Wally Lamb – scrittore statunitense
 William Lamb – politico inglese dell'800, esponente dei Whig
 Willis Lamb – fisico statunitense

Altro 
 L.A.M.B. – linea di abbigliamento di Gwen Stefani